

Informatica 
 Domain Name System  – servizio utilizzato per la risoluzione di nomi di host in indirizzi IP
 Default Name Server  – server DNS Locale

Fluidodinamica
 Direct Numerical Simulation

Sport 
 Did Not Start  – non partito, nelle statistiche di alcuni sport

Codici 
 DNS  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Denison (Stati Uniti)

Altri progetti